Redován kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Redován (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Redován (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar